Сазыкин Леонид Иосифович (04.07.1922, Пензенская обл., Мокшанский р-н, с. Фатиевка — 19.01.1944, Ленинград) — советский лётчик-истребитель, совершивший огненный таран, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в селе Фатиевка в 1922 году. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. В звание младшего лейтенанта в советской армии вступил 16 июля 1943 года. В качестве летчика воевал в составе 191 иап на Ленинградском фронте. На момент 1944 года совершил 46 боевых вылетов. Управлял самолетом «Киттихаук». Сопровождал штурмовиков, проводил штурмовку противника. 19 января 1944 года во время штурмовки противника с высоты в 25 м был сбит малокалиберной зенитной артиллерией. Горящий самолет врезался в траншею противника, летчик погиб. Похоронен в Ленинградской области на кладбище Парголово-2. Награжден посмертно.

Награды 

 Орден Отечественной войны I степени
 Медаль «За оборону Ленинграда»

Литература 

 Молодой коммунист. Выпуск 1-6. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи. — Молодая гвардия, 1974 — с. 72
 А.П. Коваленко. Вершины мужества: (памятник бессмертному подвигу) — МОФ "Победа-1945 год", 1995 — 623 с. — с. 206
 М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941–1945 / под общ. ред. генерала армии С. П. Иванова. — Институт военной истории МО СССР. Центральный архив МО СССР. — М: Воениздат, 1985. — 598 с. — (Справочник).

Ссылки 

 27-й гвардейский истребительный авиационный полк ПВО
 191-й истребительный авиационный полк
 Список авиаторов, совершивших огненный таран в годы Великой Отечественной войны
 Картотека награждений

Лётчики Великой Отечественной войны
Лётчики, совершившие таран